Уерта Матилде има више значења:

 Уерта Матилде (Артеага), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Уерта Матилде, Ла Куеста (Кваутемок), насеље у савезној држави Чивава у Мексику